

Geografia

Città di Wyndham – local government area del Victoria
Contea di Wyndham-East Kimberley – local government area dell'Australia Occidentale
Wyndham – comune dell'Australia Occidentale

Wyndham – comune rurale dell'isola del Sud

Wyndham – census-designated place della Virginia

Persone 
Blanche Wyndham – nobildonna inglese
Charles Wyndham – attore britannico
Charles Wyndham, II conte di Egremont – politico inglese
Edwin Wyndham-Quin, III conte di Dunraven e Mount-Earl – nobile, politico e archeologo irlandese
Elizabeth Wyndham – nobildonna inglese
Frances Wyndham – nobildonna inglese
George Wyndham – politico e critico letterario inglese
Harry Wyndham Jefferson – velista britannico
John Wyndham,  pseudonimo di John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris – scrittore inglese
John Wyndham Pope-Hennessy – storico dell'arte britannico
John Napier Wyndham Turner – politico canadese
Maria Anne Wyndham – nobildonna inglese
Mary Wyndham – nobildonna inglese
Pamela Wyndham – nobildonna e scrittrice inglese
Percy Scawen Wyndham – politico e ufficiale inglese
William Wyndham – politico britannico
William Wyndham Grenville, I barone Grenville – politico britannico
Windham Wyndham-Quin, IV conte di Dunraven e Mount-Earl – politico e giornalista irlandese

Pagine correlate 
 Windham